Państwo autorytarne – państwo, w którym nie ma warunków do działania społeczeństwa obywatelskiego i realizacji idei samorządności. Udział obywateli w życiu politycznym podlega stałej kontroli i sprowadza się do pewnych rytualnych zachowań i przyzwyczajeń, nie wynika z wewnętrznych przekonań, nie jest odzwierciedleniem poglądów politycznych czy społecznych. Organizacja państwa opiera się na silnej władzy wykonawczej w rękach jednostki obdarzonej dużym autorytetem i na rozwiniętym aparacie przymusu (wojsko, policja). Organy przedstawicielskie odgrywają w rzeczywistości drugorzędną rolę. 

Do państw autorytarnych zaliczyć można na przykład Polskę za rządów sanacji, Argentynę rządzoną przez Juana Peróna, Zair pod rządami Mobutu Sese Seko, a wcześniej Austrię z lat 1934–1938, Węgry rządzone ponad 20 lat przez Miklosa Horthyego czy Portugalię pod władzą Antónia Salazara (do rewolucji czerwonych goździków w 1974 r.)

Bibliografia 
 Zbigniew Smutek, Janusz Maleska, Beata Surmacz, Wiedza o społeczeństwie. Zakres Podstawowy Podręcznik, 

Ustroje polityczne